В этой статье приведён практически полный список имамов Йемена. Не все имамы были признаны таковыми, иногда реальная власть принадлежала не имамам, но правителям из династии Тихама или наместникам мамлюков, османов. Иногда бывало два имама, оспаривавших правление.

Правители Северного Йемена после 1962 года приведены в списке Президенты Йеменской Арабской Республики (Северного Йемена).

Примечания 

 
Списки:Йемен